Айрон-Сити (, ) — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — городок в Джорджии.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Айрон
 
 Айронтон